Xai-Xai − miasto w Mozambiku
 Xai-Xai − gmina w Mozambiku
 Xai-Xai − dystrykt w Mozambiku
 Praia do Xai-Xai − plaża w Xai-Xai